Mike Omicioli (né le  à West Warwick dans l'état du Rhode Island aux États-Unis) est un joueur américain et italien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a fait ses débuts dans l'Hockey East en 1995 avec le Friars de Providence.

Statistiques de joueur 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Friars de Providence || HE ||30 ||10 ||9 ||19 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 || Friars de Providence || HE ||31 ||10 ||22 ||32 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Friars de Providence || HE ||36 ||10 ||27 ||37 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Friars de Providence || HE ||38 ||19 ||31 ||50 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 || Pirates de Portland || LAH ||9 ||3 || 3||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Pirates de Portland || LAH  ||6 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||47 ||19 ||41 ||60 ||100 ||10 ||1 ||10 ||11 ||2
|- 
| 2000-2001 || Bruins de Providence || LAH ||16 ||2 ||4 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||10 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Express de Roanoke || ECHL ||28 ||11 ||19 ||30 ||28 ||5 ||2 ||4 ||6 ||21
|-
| 2001-2002 || Express de Roanoke || ECHL ||21 ||11 ||16 ||27 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2001-2002 || Bears de Hershey || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003 || Hockey Club Bolzano || Série A ||44 ||18 ||28 ||46 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2002-2003 || Hockey Club Bolzano || Série A ||37 ||11 ||18 ||29 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 || Hockey Club Bolzano || Série A ||30 ||19 ||45 ||64 ||32 ||4 ||0 ||4 ||4 ||6
|- 
|2004-2005 || HC Asiago || Série A ||12 ||3 ||7 ||10 ||14 ||9 ||0 ||5 ||5 ||4
|-
|2004-2005 || IceGators de la Louisiane || ECHL ||13 ||5 ||8 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2005-2006 || Thrashers de Danbury || UHL ||61 ||19 ||46 ||65 ||114 ||17 ||4 ||12 ||16 ||22
|-
| 2005-2006 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||4 ||1 ||5 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || Hockey Club Bolzano || Série A ||35 ||10 ||47 ||57 ||115 ||5 ||2 ||4 ||6 ||6
|- 
|2009-2010 || IceGators de la Louisiane || SPHL ||43 ||13 ||26 ||39 ||95 ||- ||- ||- ||- ||- 	 	 	 	 	 
|

En Coupe Italienne 

| 2003-2004 ||align="left"| Hockey Club Bolzano ||align="left"| Coupe Italienne || 2 || 2 || 2 || 4 || 0 || ||align="left"| Championnat

Récompenses

 1995-1996 : Équipe de tous les tournois de la NCAA (Hockey East).
 1995-1996 : Champion de la NCAA (Hockey East).
 1998-1999 : Deuxième équipe d'étoiles de la NCAA (Hockey East).
 1998-1999 : Prix Walter Brown de la NCAA.

Notes et références 

Naissance en février 1978
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Attaquant de hockey sur glace